АГС — многозначная аббревиатура:
 АГС — альтернативная государственная система
 АГС — альтернативная гражданская служба
 АГС — автоматический гранатомёт станковый, автоматический станковый гранатомёт
 АГС-17 Пламя
 АГС-30
 АГС-40 — 40-мм российский автоматический станковый гранатомёт
 АГС — антенная морская мина
 АГС — автомотриса грузовая служебная (семейство автомотрис ОАО «Муромтепловоз» — серия АГС-1)
 АГС — авиационная гидроакустическая станция
 АГС — автоматизированная газоаналитическая система
 АГС — агентство по делам государственной службы, Казахстан
 АГС — Адреногенитальный синдром
 АГС — 
 АГС — акты гражданского состояния
 АГС — акустическая головка самонаведения
 АГС — Американский геофизический союз
 АГС — аномалии головок спермиев
 АГС — артиллерийская громкоговорящая связь
 АГС — ОАО Астраханьгазсервис
 АГС — астрономо-геодезическая сеть, например: АГС России
 АГС — аэрогамма-съёмка
 АГС — аэрогеофизическая станция
 АГС — фильтр поисковой системы Яндекс
 АГС метод Гаусса — арифметико-геометрическое среднее (АГС) величин a и b

См. также